Jméno Nesvačily nese více sídel:
 Nesvačily (okres Beroun) – obec v okrese Beroun
 Nesvačily (Bystřice) – část města Bystřice v okrese Benešov
 Nesvačily (Rožmitál pod Třemšínem) – část města Rožmitál pod Třemšínem v okrese Příbram
 Nesvačily (Pošná) – část obce Pošná v okrese Pelhřimov
 Nesvačily (Všelibice) – část obce Všelibice v okrese Liberec

Externí odkazy